SEHA — Gazprom League в сезоне 2022/2023 — 12-й сезон SEHA League, который начался 30 сентября 2022 года. Впервые в лиге создан «Дивизион Восток», в котором выступают по 4 лучшие команды чемпионатов России и Белоруссии по итогам национальных чемпионатов 2021/22. Команды юго-восточной Европы выступают в «Дивизионе Юг», игры в котором начались 25 января 2023 года.

Групповая стадия «Дивизиона Восток» завершилась 30 января 2023 года, было сыграно 24 матча. Победителями групп стали «Чеховские медведи» и «Мешков Брест». Игры плей-офф «Дивизиона Восток» начались 23 февраля и завершились 5 марта. 

В «Дивизионе Юг» групповая стадия должна завершиться 27 марта 2023 года. После этого в конце марта и начале апреля состоятся матчи плей-офф «Дивизиона Юг».

В середине и конце апреля запланированы стыковые матчи (дома и на выезде) между 4 победителями плей-офф «Дивизиона Восток» и «Дивизиона Юг». Победители этих стыковых матчей выйдут в Финал четырёх сезона 2022/23, который должен пройти 6-8 июня на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге.

Дивизион Восток

Группа A 

«Пермские медведи» выше СКА по общей разности мячей в личных встречах (61-60)

Группа B

Плей-офф 

«СКА-Минск» выиграл 64-62 по сумме двух матчей.

«Чеховские медведи» выиграли 75-47 по сумме двух матчей.

«Мешков Брест» выиграл 78-59 по сумме двух матчей.

Ничья по общему количеству голов в двух матчах (63-63). «Пермские медведи» выиграли за счёт большего количества голов в гостях (33-31).

Бомбардиры 

После матчей плей-офф

Символические сборные

Дивизион Юг

Группа A

Группа B 

 «Веспрем» и  «Загреб» начнут выступление с плей-офф.

Плей-офф

Стыковые матчи Дивизионов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Дивизиона Восток

2022 год в гандболе
2023 год в гандболе
Гандбол в Белоруссии
Гандбол в России